Уједињени Арапски Емирати се састоје од седам емирата.

Види још 
 ISO 3166-2:AE

Емирати Уједињених Арапских Емирата

en:United Arab Emirates#Political divisions